Хаккярі () — місто на сході Турецької Республіки
 Хаккярі — провінція Турецької Республіки із центром у м. Хаккярі